L'Autoroute A15 (o A15) belga parte da Ans, fino ad arrivare a La Louvière. L'autostrada è lunga 103 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A015